Il toponimo Kageyo può riferirsi a diversi settori del Ruanda:

Kageyo, settore del Distretto di Gatsibo
Kageyo, settore del Distretto di Gicumbi
Kageyo, settore del Distretto di Ngororero